Spuit elf geeft (ook nog) modder, een Nederlandse uitdrukking
 Spuit Elf (film), een Nederlandse film uit 1964
 Spuit Elf (televisieserie), een Nederlandse televisieserie